Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri steht für folgende Kirchen:

 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Cvrtkovci)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Subotica)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Vlajići)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Zemun)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Šajkaš)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Šamac)
 Gedenkkirche in Lazarevac (Gedenkkirche Hl. Großmärtyrer Dimitri)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Dimitri (Domrke)